Шеху () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шеху, Мехмет (1913—1981) — албанский коммунистический политик, военный и государственный деятель.
 Шеху, Фикирете (1919—1988) — албанская коммунистка, жена многолетнего премьер-министра НРА/НСРА Мехмета Шеху.
 Шеху, Башким (род. 1955) — албанский писатель и публицист, сын Мехмета и Фикерете Шеху.
 Шеху, Фечор (1926—1983) — албанский коммунистический политик, директор Сигурими, министр внутренних дел, племянник Мехмета Шеху.